Wipeout är ett samnordiskt TV-program som började sändas i Sverige på Kanal 5 den 8 mars 2009. I Sverige leddes programmet av Sofia Wistam. Kommentatorer var Felix Herngren och Hans Wiklund. Programmet sändes på söndagar klockan 20:00. Första säsongen bestod av 10 avsnitt plus ett avsnitt med tillbakablickar.

I programmet tävlar åtta svenskar, åtta danskar och åtta norrmän om 50 000 kr i vad som kallas "världens största hinderbana" i Argentina.

Den tredje säsongen av Wipeout med originalvisning tidigt år 2012 kallades för Wipeout Vinter, då tävlingarna hade vinter-teman. Komikern Christine Meltzer var programledare.

Koncept
Programmets koncept har liknats vid flera japanska tv-program till exempel Sasuke och Takeshi's Castle. Matt Kunitz, exekutiv producent för Fear Factor, som har skapat Wipeout säger att programmet är till 90 % inspirerat av Fear Factor och 10 % av japanska tv-program. Vidare säger han att han skapade Wipeout för han ville göra en rolig stuntserie; en blandning av Fear Factor och America's Funniest Home Videos.

Wipeout började sändas sommaren 2008 i USA på ABC och blev en enorm tittarframgång. Konceptet har sålts till över 20 länder, däribland Sverige, och två hinderbanor byggdes i Argentina utanför Buenos Aires där de internationella versionerna spelas in. Den skandinaviska versionen producerades av Nordisk Film.

Kritik
Den japanska inspirationen har lett till att det ledande japanska mediabolaget TBS har stämt ABC. TBS hävdar att programmet inkräktar på deras upphovsrätt genom att vara "en uppenbar kopia" av flera av de klassiska japanska tv-programmen och att flera hinder skulle vara direkt tagna från japanska program. Dessutom ska ABC har köpt sökord på Google, (till exempel MXC) för att hjälpa till att få trafik till sin officiella Wipeouthemsida.

Deltävlingarna
Programmet är uppdelat i fyra deltävlingar.

Kvalificeringen
Här tävlar länderna inbördes och de fyra snabbaste från varje land går vidare. Hinderbanan består av fyra hinder.
 Det första hindret varierar mellan programmen. Ibland består det av tre stora stockar som man ska rulla. Misslyckas man hamnar man i vatten. Andra gånger är det staplade kuddar eller bilringar som man ska ta sig över eller hamna i lera.
 Andra hindret kallas Boxväggen och är en vägg med 22 mekaniska boxhandskar som slumpmässigt boxar. Det gäller för deltagarna att via en smal avsats ta sig förbi väggen utan att bli nerboxade i ett lerbad. I skandinaviska Wipeout behöver man ta sig förbi mitten av väggen. Misslyckas man med det får man börja om från början. Man har tre försök på sig, sen får man fortsätta ändå. Senare har det kommit en s.k. silverhandske och om man tar sig förbi den har man klarat det.
 Tredje hindret är fyra röda stora uppblåsbara gummibollar som man ska ta sig över, annars hamnar man i plurret och får simma till nästa hinder. Dessa bollar har blivit som ett signum för programmet.
 Sista hindret varierar mellan programmen, men börjar alltid på en hög plattform och går ut på att man ska svinga sig över till en flytande boll eller plattform med hjälp av ett rep eller en påle.

Sveparen
I sveparen placeras deltagarna på höga pelare ovanför en bassäng fylld med vatten. En ställning med en bom snurrar runt och det gäller för deltagarna att hoppa över bommen och hålla sig kvar på plattformen. Bommen ökar gradvis i hastighet och den höjs hela tiden. De två deltagare från varje land som står kvar längst går vidare till nästa omgång. Den som står kvar längst av alla vinner en bonus på 5000 kr. Sveparen brukar ändras lite mellan varje program. Ibland utrustas deltagarna med bollar som de kan kasta på varandra och ibland har de säckar som gör det svårare att hoppa. Ibland är det istället bommen som har ändrats, till exempel med en extra bom högre upp så att utrymmet mellan bommarna krymper, eller bollar som hänger ner från den övre bommen.

Snurrplattan
Deltagarna tävlar även här inbördes i tre heat. Inför varje heat spänns deltagarna fast i en maskin som snurrar runt och gör deltagarna snurriga. När maskinen har stannat gäller det för deltagarna att så snabbt som möjligt ta sig över en hinderbana över vatten. Heat två börjar likadant, men då är det en annan hinderbana som ska klaras av. I tredje heatet går man tillbaka till den första hinderbanan. De deltagare från varje land som först vinner två heat går vidare till sista hinderbanan. Hinderbanorna i denna delen varierar mellan programmen. Exempel på hinderbanor som har förekommit är: Hala stockar, flytande plattformar med kuddar, flytande bilringar och vippbrädor.

I avsnitt 9 användes Löpbandet istället för snurrplattan. I löpbandet gällde det för deltagarna att så snabbt som möjligt springa över ett löpband. På bandet fanns tre "gardiner" som deltagarna var tvungna att lyfta på för att kunna springa vidare. För att göra det hela svårare hälldes tennisbollar ut på bandet. Om deltagarna föll och åkte av bandet ramlade de ner i en grop. Bandet saktade då farten och deltagarna fick försöka igen. Den snabbaste från varje land gick vidare.

Wipeoutzonen
I wipeoutzonen tävlar tre deltagare, en från varje land, mot varandra och den som får snabbaste tiden vinner 50 000 kr. Wipeoutzonen utförs alltid när det är mörkt, övriga delar när det är ljust. Hinderbanan börjar i en hög rutschbana som deltagarna åker utför, ibland på en luftmadrass eller bildäck, ibland utan. Vissa gånger är rutschbanan fylld med små bollar eller skum. Från rutschkanan hamnar deltagarna i vatten och får simma till nästa hinder som är en sluttande plattform som tunnor rullar utför. Det gäller för deltagarna att hoppa över tunnorna och ta sig till toppen på avsatsen för att stänga av utmatningen av tunnorna. Sen ska deltagarna ta sig förbi en vägg fylld med klätterhandtag på en smal avsats samtidigt som vatten rinner ner för väggen. När det är avklarat ska man kasta sig över till en rund snurrande platta. På plattan sitter det cylindriska kuddar som man kan hålla sig kvar i. Från snurrplattan ska man kasta sig över till en plattform. Misslyckas man med detta måste man simma tillbaka till klätterväggen och göra om momentet. Snurrplattans fart sänks för varje misslyckat försök. Från plattformen ska man ta sig över en snurrande stock, vilken också minskar hastigheten om deltagaren ramlar i vattnet. Efter snurrstocken gäller det att ta sig över två studsmattor på olika höjder för att till sist hoppa över till den sista plattformen och stoppa klockan genom att trycka på en knapp.

Resultat

Säsong 2 (2010)

Avsnitt 1

* Pontus Krüger drabbades av en sjukdom innan Centrifugen, vilket gjorde att Towa Lindberg fick ta hans plats.

Avsnitt 2

Avsnitt 3

* Veronica Thorsell skadade sitt knä efter kvalificeringen, vilket gjorde att Thomas Gjutarenäfve fick ta hennes plats.

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Säsong 3 (2012)

Avsnitt 8

Tittarsiffror i Sverige

Källor

Svenska TV-program
Norska TV-program
Danska TV-program